Biston centrisignata är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1970. Biston centrisignata ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
centrisignata